Revolting Cocks — американо-бельгийская индастриал-рок-группа. Возникла как совместный проект Эла Йоргенсена из Ministry,  из Front 242 и .

Дискография

Альбомы 
 1985 — Big Sexy Land
 1987 — Live! You Goddamned Son of a Bitch!
 1990 — Beers, Steers & Queers
 1993 — Linger Ficken' Good
 2006 — Cocked & Loaded
 2007 — Cocktail Mixxx
 2008 — Sex-o Olympic-o
 2009 — Sex-O Mixxx-O
 2010 — Got Cock?
 2011 — Got Mixxx?

Синглы 
 1985 — «No Devotion»
 1986 — «You Often Forget»
 1988 — «Stainless Steel Providers»
 1989 — «(Let’s Get) Physical»
 1991 — «Beers, Steer and Queers Remixes»
 1993 — «Crackin' Up»
 1993 — «Da Ya Think I’m Sexy?»

Видеография

VHS 
 1987 — Live! You Goddamned Son of a Bitch!

Видеоклипы 
 1989 — «Stainless Steel Providers»
 1993 — «Crackin' Up»
 1993 — «Da Ya Think I’m Sexy?»
 2006 — «Fire Engine»

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт  
 RevCo at Prongs.org

Индастриал-группы США
Индастриал-рок-группы
Группы альтернативного рока США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1993 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2010 году
Музыкальные коллективы из Чикаго
Исполнители Sire Records
Исполнители Wax Trax! Records